Sint-Elooi (plaats), een gehucht bij Voormezele
zie ook
Eligius, een rooms-katholieke heilige